Omstart kan syfta på:

 Systemomstart – när operativsystemet i en dator avslutas och sedan startar på nytt
 Omstart (spex) – en term inom den studentikosa världen då publiken vill ha ett extranummer